vidre (lutrinae), slatkovodni ili morski sisavci; članovi porodice Mustelidae

Rumunjska:
 Vidra (Alba, Rumunjska), naselje u županiji Alba
 Vidra (Ilfov, Rumunjska), naselje u županiji Ilfov
 Vidra (Vrancea, Rumunjska), naselje u županiji Vrancea
 Vidra (jezero), na rijeci Lotru

Vidi i:
 Vidre (razdvojba)